Елладий (Элладий) ( — «из Эллады») — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

 Елладий Аназарвский — мученик.
 Елладий Восточный — священномученик.
 Елладий Затворник — инок Киево-Печерского монастыря, преподобный Русской церкви.
 Елладий Ливийский — мученик.